IER est un sigle qui peut désigner :
 Instance équité et réconciliation, un organisme marocain dont le but est de réconcilier le peuple marocain avec son passé durant les années de plomb sous le règne du roi Hassan II.

 Ier, une rivière roumaine située dans le nord-ouest du pays.